

Фамилии 
Раневская — русская фамилия.

Известные носители:
 Раневская, Фаина — советская актриса театра и кино.
 Раневская, Любовь — литературный персонаж, помещица, одна из главных героинь комедии Антона Чехова «Вишнёвый сад».

Музыка 
 «Раневская» — альбом российской певицы Лолиты.
 «Раневская» — песня с одноимённого альбома Лолиты.